Andrew Lowe peut désigner :
 Andrew Lowe (1959-), un géophysicien ayant découvert de nombreux astéroïdes ;
 Andrew Lowe, un producteur irlandais.